Termenul „Hodges” se poate referi la:

Nume de persoane
David Hodges
Charity Hodges
Lydia Thompson (Eliza Hodges Thompson)
Denumiri geografice
Hodges, Alabama
Hodges, South Carolina
Hodges Township, Minnesota
Lake Hodges, 
 Lake Hodges Bridge, California